Бинг е име на сорт американска череша и може да се отнася до:

 Bing (Майкрософт)
 Бинг Кросби
 Кармела Бинг
 Моника Елизабет Гелър-Бинг – персонаж от сериала Приятели